Roche-mère peut désigner :
 la roche-mère, une roche constituant un réservoir d'hydrocarbures ;
 la roche-mère, la roche à l'origine des sols.